Okuka ist der Familienname folgender Personen:
 Dražen Okuka (* 1986), serbischer Fußballspieler
 Miloš Okuka (* 1944), bosnischer Slawist